Vodka – bevanda alcolica
 Vodka – cavallo
 Vodka – singolo di Giaime del 2019
 Vodka – personaggio della serie a fumetti Detective Conan